

Боровська сільська рада — сільське поселення, Алейський район, Алтайський край
 Боровська сільська рада — сільське поселення, Білозерський район, Курганська область
 Боровська сільська рада — сільське поселення, Катайський район, Курганська область
 Боровська сільська рада — сільське поселення, Крутіхинський район, Алтайський край